Монпарнас:

 Монпарнас — район на юге Парижа, на левом берегу Сены.
 Монпарнас — Бьенвеню — станция 4, 6, 12, 13 линий парижского метрополитена.
 Вокзал Монпарнас
 Башня Монпарнас
 Кладбище Монпарнас
 Музей Монпарнаса
 «Монпарнас, 19» — художественный чёрно-белый фильм.
 Монпарнас — художественная группа 1903-1914 годов.
 Бульвар Монпарнас

См. также 
 Парнас (значения)